Ли Цзиньцзы (, род.4 марта 1990) — китайская спортсменка, боксёр, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Ли Цзиньцзы родилась в 1990 году в городском уезде Чжаодун городского округа Суйхуа провинции Хэйлунцзян.

В 2008 году Ли Цзиньцзы завоевала золотую медаль чемпионата мира, в 2010 — золотую медаль Азиатских игр, в 2012 — бронзовую медаль Олимпийских игр.

Ссылки 
 

Боксёры Китая
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Азиатских игр по боксу
Женщины-боксёры